Droga krajowa nr 31 (Czechy)
 Droga krajowa nr 31 (Polska)
 Droga krajowa nr 31 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A31